Selinum verticillare är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Selinum verticillare ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
verticillare